Osoby o tym nazwisku:
 Swiatosław Szewczuk –  biskup Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, arcybiskup większy kijowsko-halicki.
 Wjaczesław Szewczuk – ukraiński piłkarz.
 Tomasz Szewczuk – polski piłkarz.
 Serhij Szewczuk – ujednoznacznienie
 Włodzimierz Szewczuk – polski psycholog.
 Jurij Szewczuk – rosyjski muzyk i poeta.
 Władimir Szewczuk – rosyjski piłkarz.
 Irina Szewczuk – rosyjska i radziecka aktorka filmowa.
 Wałerij Szewczuk – ukraiński pisarz, tłumacz i dramaturg.
 Ołeh Szewczuk – ukraiński fizyk, ekonomista i polityk.
 Edward Szewczuk – chorąży Wojska Polskiego II RP, obrońca Westerplatte.
 Jewgienij Szewczuk – naddniestrzański polityk, przewodniczący Rady Najwyższej Naddniestrza w latach 2005-2009. Prezydent Naddniestrza od 30 grudnia 2011.
 Stanisław Szewczuk – oficer techniczny Polskich Sił Powietrznych we Francji i Wielkiej Brytanii, naukowiec, wykładowca na Politechnice Wrocławskiej.
 Mateusz (Szewczuk) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego.
 Witalij Szewczuk – ukraiński piłkarz.
 Wasyl Szewczuk – duchowny greckokatolicki.